Изоля́ция (от  — отделение, разобщение):

 Изоляция, в популяционной генетике — исключение или затруднение свободного скрещивания.
  — мероприятие в медицине по недопущению распространения инфекционного заболевания.
 Изоляция в электротехнике — элемент, препятствующий прохождению электрического тока.
 «Изоляция» — британский фильм режиссёра Кристофера Смита (2006).
 «Изоляция» — центр современного искусства в Донецке (2010—2014).
 «Изоляция» — тюрьма в ДНР (с 2014 года).

См. также 

 Гидроизоляция — защита от проникновения воды.
 Теплоизоляция — элементы, уменьшающие передачу тепла.
 Репродуктивная изоляция — механизмы, предотвращающие обмен генов между популяциями.
 Изоляция аффекта и Примитивная изоляция в психологии — защитные механизмы психики.
 Изоляция преступника — заключение под стражу.
 Социальная изоляция — отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп.
  (значения)
  (значения)